Aquesta és una llista dels estats membres de la Unió Africana ordenats per població.

Notes 

Unió Africana
Membres De La Unio Africana Per Poblacio